Robert Moran (constructeur naval)
 Robert Moran (compositeur)